Die 2. deild karla 1995 war die 41. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 22. Mai und endete am 18. September 1995. Neben Meister Fylkir Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte UMF Stjarnan auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Sjóvá-Almennra deild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 1995 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Division 1977 – 1998 rsssf.com

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995